Мариотти — фамилия. Известные носители:
 Мариотти, Альберто (род. 1935) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Мариотти, Джованни (1850—1935) — итальянский общественный деятель.
 Мариотти, Коринно (1827—1876) — итальянский композитор и музыкальный критик.
 Мариотти, Луиджи (1912—2004) — итальянский государственный деятель.
 Мариотти, Серджо (род. 1946) — итальянский шахматист, первый гроссмейстер Италии.